Балетная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета

Здесь приведён список солистов балета, входивших в труппу Башкирского государственного театра оперы и балета.

Руководство балетной труппы 

Куватова, Леонора Сафыевна  - художественный руководитель балетной труппы, народная артистка России и Башкортостана, лауреат Государственной премии им. С. Юлаева и премии журнала "Балет" - "Душа танца"

Абдульманова Гузэлия Закировна  - директор балетной труппы, заслуженная артистка Башкортостана

Педагоги-репетиторы 

 Абушахманов Ринат Ахтямович - заслуженный артист Башкортостана

 Журавлёв Вячеслав Игоревич

 Мустаева, Фарида Хашимовна

 Мухаметов, Руслан Радальевич - народный артист Башкортостана

 Сабирова Галина Георгиевна - заслуженная артистка Башкортостана и Таджикистана

 Терегулова Беата Раильевна

 Фомина, Елена Юрьевна - народная артистка Башкортостана

 Шапкина, Людмила Васильевна - народная артистка Башкортостана, лауреат премии СТД России им. Е.Максимовой

Ведущие солисты 

 Мавлюкасова, Гульсина Галимовна — прима-балерина, народная артистка Башкортостана, дипломант и призёр международных конкурсов

 Маняпов, Ильдар Ильдусович — премьер, заслуженный артист Башкортостана

 Насретдинова, Зайтуна Агзамовна (14.08.1923, Уфа — 1.10.2009, Уфа) — народная артистка СССР (1955), прима-балерина, педагог.

 Сулейманова, Гузель Галеевна (25.02.1927, Уфа — 14.4.1969, Уфа) — народная артистка РСФСР (1955), БАССР (1952).

 Сулейманова, Гузель Наилевна — прима-балерина, заслуженная артистка России, народная артистка Башкортостана, лауреат международных конкурсов, лауреат Государственной премии им.С.Юлаева и Республиканской молодёжной премии им.Ш.Бабича

 Фомина, Елена Юрьевна  — прима-балерина, народная артистка Башкортостана

Исполнители ведущих и сольных партий 

 Абулханов Руслан Амирович

 Абушахманов Ринат Ахтямович - заслуженный артист Башкортостана

 Брынцев Андрей Николаевич - заслуженный артист Башкортостана

 Закирова, Римма Раисовна - народная артистка Башкортостана, лауреат премии Международной организации "ТЮРКСОЙ"

 Исаева Валерия Александровна - заслуженная артистка Башкортостана, лауреат всероссийского и дипломант международного конкурсов

 Исхаков Рустам Айратович - лауреат всероссийского конкурса

 Марасанов Дмитрий Валерьевич - заслуженный артист Башкортостана

 Мухаметов, Руслан Радальевич - народный артист Башкортостана

 Новичков Артур Викторович

 Халитова Гульнара Радиковна - заслуженная артистка Республики Башкортостан, лауреат международного конкурса

 Хасанова Анна Владимировна - заслуженная артистка Башкортостана

 Шайбаков Олег Вадимович

Исполнители сольных партий 

 Аксакова Эльмира Радиковна

 Асфатуллин Арслан Салаватович

 Бикбулатов Сергей Рустемович

 Валеев Айдар Робертович

 Валеев Альберт Галиевич

 Валеева Римма Николаевна

 Гаврюшина Софья Александровна

 Галин Рафаэль Михайлович

 Доброхвалов Артем Николаевич

 Журавлёв Вячеслав Игоревич

 Зайнигабдинова Лилия Фанисовна

 Крючкова Анастасия Алексеевна

 Купцов Максим Евгеньевич

 Майоренко Анна Владимировна

 Потапова Ольга Иннокентьевна

 Сулейманов Саръян Салихович

 Терегулова Беата Раильевна

 Фатыхов Булат Раисович

 Чыонг Ирина Тхоевна

 Шакиров Динар Маратович

Кордебалет 

 Алексеев Данила Александрович

 Амантаев Искандер Альбертович

 Ахмадуллина Агата Радиковна

 Варакин Евгений Александрович

 Гимазетдинова Наталья Маратовна

 Евгенов Павел Викторович

 Журавлёва Айгуль Ильдаровна

 Зараменская Кира Сергеевна

 Зиганшина Азалия Равилевна

 Зубайдуллин Арслан Айдарович

 Крюгер Наталья Валерьевна

 Ломова Светлана Владимировна

 Любавцева Татьяна Александровна

 Ляликова Наталья Михайловна

 Матвеев Владислав Александрович

 Насонова Гульнара Зифовна

 Насонова София Андреяновна

 Радышевцева Ирина Владимировна

 Семенова Александра Александровна

 Титов Алексей Владимирович

 Усманова Альбина Миннисалиховна

 Ханафиева Лейсен Аглямовна

 Хачатрян Софик Самвеловна

 Хурматуллин Ромен Фларитович

 Шафикова Маргарита Дамировна

Пластическая группа 

 Азнабаева Анна Шаукатовна

 Амантаева Альбина Амировна

 Ахияров Ильшат Баязитович

 Бирюкова Надежда Викторовна

 Большакова Светлана Сергеевна

 Галимханов Марат Габдулахатович

 Логвинкова Виктория Борисовна

Концертмейстеры балетной группы 

 Байкова Гульсум Галимзяновна - заслуженная артистка Башкортостана

  Ирназарова Лена Фазулловна - заслуженная артистка Башкортостана

 Кашапова Лиана Мадегамовна

 Севастьянова Людмила Юрьевна

Литература 
Хайруллин Р. "Мастера балетного искусства Башкирии". Уфа, 1963.

Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М.А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. - 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. т. 2. В-Ж. 2006. -624 с. ISBN 5-88185-062-9.; т. 3. З-К. 2007. -672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; т. 4. Л-О. 2008. -672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; т. 5. П-С. 2009. -576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; т. 6. Советы нар. хозяйства. -У. 2010. -544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. -624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Примечания

Ссылки 
http://www.vatandash.ru/index.php?article=1528

Списки:Башкортостан
Башкирия
 
Списки статей для координации работ
Башкирия